Eglin steht für:

 Eglin Air Force Base, ein Stützpunkt der United States Air Force in Florida
 Eglin C, ein Polypeptid aus dem Medizinischen Blutegel

Eglin ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Eglin (1925–2013), südafrikanischer Politiker
 Florian Eglin (* 1974), Schweizer Schriftsteller
 Johannes Eglin (1775–1836), Schweizer Politiker
 Manfred Eglin (1935–2001), deutscher Fußballspieler
 Raphael Eglin (1559–1622), Schweizer Theologe und Alchemist
 Walter Eglin (1895–1966), Schweizer bildender Künstler

Siehe auch:
 Egling (Begriffsklärung)